Синяя ласточка:
 Синяя ласточка () — птица рода Настоящие ласточки.
 Синяя ласточка (фильм) — фильм 2005 года.